Sang d'encre peut faire référence à :
 Sang d'encre, un roman allemand de Cornelia Funke ;
 Sang d'encre, un roman américain de Poppy Z. Brite ;
 Sang d'encre, un festival de roman policier décernant les prix Sang d'encre ; 
 Sang d'encre, téléfilm de Didier Le Pêcheur issu de la série télévisée Vertiges en 2002.

Homonymie de titre